celosia – rodzaj osłony okna
 Celosia – naukowa nazwa rodzaju roślin celozja z rodziny szarłatowatych